Paste – comando dei sistemi operativi Unix
 Paste – mensile statunitense
 Paste – film del 1916 diretto da Ralph Dewsbury

Pagine correlate 
 Pasta (disambigua)